

Peinture 
La Mort de la Vierge est le titre de plusieurs œuvres picturales traitant du thème biblique de la mort de la Vierge (ou dormition) :
 La Mort de la Vierge, de Duccio di Buoninsegna ;
 La Mort de la Vierge (1457-1467), de Petrus Christus ;
 La Mort de la Vierge (1461), d'Andrea Mantegna ;
La Mort de la Vierge (1472-1480), de Hugo van der Goes ;
La Mort de la Vierge (vers 1555), de Michiel Coxcie ;
 La Mort de la Vierge (1601-1606), du Caravage ;
 La Mort de la Vierge (1639), de Rembrandt.

Musique 

 La Mort de la Vierge, un album de Gérard Ansaloni (2002).

Voir aussi 
 Dormition